Змагання з вітрильного спорту в класі 49er FX серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять від 12 до 18 серпня в Марина да Глорія. Загалом відбудеться 13 запливів (останній з них — медальний).

Розклад змагань 
Всі змагання проходять у серпні

Результати

Посилання 
 Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація вітрильного спорту 

49er FX